Рзянин:

 Рзянин, Андрей Анатольевич (род. 1977) — российский футбольный тренер.
 Рзянин, Денис Филиппович (1910—1989) — Герой Советского Союза.